Уфимский уезд:

 Уфимский уезд (1586 — 1708) — административно-территориальная единица в Русском Царстве, существовавшая в 1586—1708 годах.
 Уфимский уезд — административно-территориальная единица в составе Оренбургской и Уфимской губерний Российской Империи и РСФСР, существовавшая в 1782—1922 годах.